Schiebebetrieb steht für:
 die Fahrt eines Eisenbahnzuges mit einer zusätzlichen, hinter dem Zug fahrenden Schiebelokomotive,
 den Betriebszustand eines Motors, bei dem er Leistung nicht abgibt, sondern aufnimmt, siehe Schubbetrieb.